Magnolia se poate referi la:

 Magnolia, gen de plante care aparține familiei Magnoliaceae
 Magnolia stellata, specie de plantă care face parte din genul Magnolia, familia Magnoliaceae
 Magnolia grandiflora, specie de plante din genul Magnolia, familia Magnoliaceae
 Magnolia liliiflora, specie de plante din genul Magnolia, familia Magnoliaceae
 Magnolia xanthantha, specie de plante din genul Magnolia, familia Magnoliaceae
 Magnolia liliifera, specie de plante din genul Magnolia, familia Magnoliaceae
 Magnolia biondii, specie de plante din genul Magnolia, familia Magnoliaceae
 Magnolia denudata, plantă din genul Magnolia, familia Magnoliaceae

Vezi și

 Magnoliophyta: încrengătura Magnoliophyta sau Angiospermae sunt plante care au semințele închise în fructe
 Magnoliatae: una din cele două clase în care a fost împărțită încrengătura Magnoliophyta (Angiospermatophyta) de către Anca Sârbu (1999)
 Magnoliopsida: clasă biologică de plante cu flori
 Magnoliidae: subclasă din clasa Magnoliatae
 Magnoliales: ordinul Magnoliales face parte din subclasa Magnoliidae
 Magnoliaceae: familia Magnoliaceae aparține ordinului Magnoliales